Лермонтово — село в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Лермонтовского сельсовета.

География 
Расположено в 15 км к востоку от г. Белинского на автомагистрали Пенза — Тамбов, на равнине в верховьях Марарайки.

История 
Основана в 1732—1736 гг. князем Я. П. Долгоруковым, перевезшим крестьян из Суздальского, Костромского и других уездов. По его имени село изначально назвали Яковлевским. После постройки церкви во имя Николая Чудотворца, также было известно как Никольское. В 1794 г. супруги Михаил Васильевич Арсеньев и его жена Елизавета Алексеевна купили в совместную собственность с. Никольское и построили усадьбу, в которой прошли детские и отроческие годы поэта М. Ю. Лермонтова. С 1800 г. за селом  закрепляется народное название Тарханы (в конце XVIII века крестьяне села состояли на оброке и тарханили, то есть занимались, помимо земледелия, продажей меда, воска, сала, дегтя и овчины, скупая их в соседних населенных пунктах). До 1917 г. село центр Тарханской волости Чембарского уезда. В селе имелись 3 церкви (во имя Михаила Архангела, во имя Марии Египетской (1820 г.) и во имя Николая Чудотворца), школы земская и церковноприходская, кредитное товарищество, 7 ветряных мельниц, валяльное заведение, 3 кузницы, 4 лавки..

Население

Примечания 

Населённые пункты Белинского района